Nationalliberale har flere betydninger:

 De Nationalliberale – dansk politisk parti 1842-1882, samt i Tyskland  og Storbritannien.
 Nationalliberale Partei – tysk politisk parti 1867-1918 
 De Nationalliberale (Storbritannien) – britisk politisk parti 1931-1947